Die National League Division Series 2014 (NLDS) fand zwischen dem 3. und dem 9. Oktober 2014 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2014. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2014 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wurde im Modus 2-3 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 3, 4 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Washington Nationals (East Division Champion, 97–65) gegen San Francisco Giants (Wild Card Gewinner, 88–74)
 (2) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 94–68) gegen (3) St. Louis Cardinals (Central Division Champion, 90–72)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, NLWC 2014, ALWC 2014, ALDS 2014, NLCS 2014, ALCS 2014, World Series 2014

Die Postseason 2014 hatte sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Washington Nationals gegen San Francisco Giants

St. Louis Cardinals gegen Los Angeles Dodgers

Washington Nationals gegen San Francisco Giants

Spiel 1 
3. Oktober 2014, 15:00 EDT, Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel  2 
4. Oktober 2014, 15:30 EDT, Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 2 war mit einer Dauer von 6 Stunden und 23 Minuten das längste Postseason-Spiel in der Major League Baseball Historie.

Spiel 3 
6. Oktober 2014, 17:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 4 
7. Oktober 2014, 21:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Los Angeles Dodgers gegen St. Louis Cardinals

Spiel 1 
3. Oktober 2014, 18:30 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
4. Oktober 2014, 21:30 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
6. Oktober 2014, 21:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
6. Oktober 2014, 17:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2014
Los Angeles Dodgers
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Washington Nationals